El término Murro puede estar referido o vinculado a algunos de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Ernesto Murro (1951-), político uruguayo, actual ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay.
Noam Murro (1961-), director de cine y productor de películas israelí.
Christian Murro (1978-), ciclista italiano.